Het ATP-toernooi van Kopenhagen 2003 werd van 24 februari tot en met 2 maart gespeeld in de Deense hoofdstad Kopenhagen. De wedstrijden werden gespeeld in de K.B. Hallen op hardcourt.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Kopenhagen
ATP-toernooi van Kopenhagen